Crystal Palace F.C. (1861) – nieistniejący klub piłkarski
 Crystal Palace F.C. – klub piłkarski
 Crystal Palace Glaziers – klub żużlowy
 Pałac Kryształowy – budowla w Londynie, wzniesiona na Wielką Wystawę
 Crystal Palace – stacja kolejowa w Londynie
 Crystal Palace – dzielnica Londynu

es:Palacio de Cristal
pt:Palácio de Cristal